Публий Корнелий Кос () може да се отнася за:

 Публий Корнелий Кос, консулски военен трибун 415 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, консулски военен трибун 408 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, диктатор 408 пр.н.е., консулски военен трибун 408 пр.н.е. и 406 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, консулски военен трибун 395 пр.н.е., консул 393 пр.н.е.